Central Lake ist der Name folgender

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Central Lake (Michigan)
 Central Lake Township, Michigan

Seen in den Vereinigten Staaten:
 Central Lake (Kalifornien)
 Central Lake (Keweenaw County, Michigan)
 Central Lake (Nevada)

Siehe auch:
 Center Lake